Delaigue ist der Familienname folgender Personen:

 Victor Constantin Delaigue (1878–1968), französischer Bildhauer
 Yann Delaigue (* 1975), französischer Rugby-Union-Spieler